Flée (Côte-d'Or)
 Flée (Sarthe)

Desambiguações de topônimos